Éléonore d'Este est le nom porté par plusieurs princesses de la Maison d'Este :
 Éléonore d'Este (1515-1575), fille d'Alphonse  d'Este et de Lucrèce Borgia;
 Éléonore d'Este (1537-1581), fille de Hercule II d'Este et de Renée de France ;
 Éléonore d'Este (1561-1637), fille d'Alphonse d'Este, marquis de Montecchio et de Giuliana della Rovere, épouse de Carlo Gesualdo;
 Éléonore d'Este (1595-1661), fille de César d'Este et de Virginia de Médicis;
 Éléonore d'Este (1639-1640), fille de François Ier d'Este et de Marie Farnèse;
 Éléonore d'Este (1643-1722), fille de François Ier d'Este et de Marie Farnèse.

Maison d'Este
Homonymie dynastique